Флаг муниципального образования Бри́ньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2011 года решением Совета Бриньковского сельского поселения № 140 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7578.

Флаг Бриньковского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, окаймлённое полосой малинового цвета шириной 1/10 длины полотнища с 25-ю жёлтыми о четырёх лучах косвенными звёздами. В середине полотнища — фигуры из герба Бриньковского сельского поселения — вверху два жёлтых колоса накрест, внизу две белых шашки накрест перекрещённых с колосьями, между колосьев вверху жёлтый наконечник стрелы».

Обоснование символики 
Станица Бриньковская, расположенная на берегу Бейсугского лимана Азовского моря, начинала свою историю с нескольких рыболовных хуторов, возникших в устье реки Бейсуг в первой половине XIX века. Название станицы связано с урочищем «Бринков», названному по имени Бринковского укрепления, выстроенному генерал-майором, кавалером ордена Святого Георгия Иваном Фёдоровичем Бринком, соратником А. В. Суворова, командиром Кубанского корпуса.

История и сегодняшний день поселения нашли отражение в его флаге.

Переплетённые колосья и шашки — символизируют связь боевого прошлого основателей укрепления и его сегодняшнего дня, поскольку предприятия Бриньковского сельского поселения специализируются на выращивании зерновых культур. Хлебный колос — символ достатка, единения и возрождения.

Малиновая кайма полотнища — символ казачества, дань памяти о погибших при освоении Кубанских земель казаках. Звёзды на кайме — аллегорически отражают 25 казаков основателей хуторов при урочище «Брынков (Бринков)», в дальнейшем объединившихся в станицу. Звёзды — символ устремленности в будущее.

Наконечник стрелы — аллегория самолёта-истребителя БИ-1, испытания которого проводил в 1942-43 годах лётчик испытатель, Герой Советского Союза Григорий Яковлевич Бахчиванджи, родившийся а в станице Бриньковской. В станице установлен памятник Г. Я. Бахчиванджи. Наконечник стрелы — символ преодоления преград и достижения цели.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением четырёхконечных звёзд
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением стрелы